Plaats in Indonesië
 Lombang (Batang Batang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java
 Lombang (Giligenteng), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java
 Lombang (Juntinyuat), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java